Евге́ний Замя́тин:
 Замятин, Евгений Валерьянович (1925—2006) — советский инженер-конструктор.
 Замятин, Евгений Иванович (1884—1937) — русский писатель, публицист и литературный критик, киносценарист, инженер.
 Замятин, Евгений Николаевич (1947—1993) — советский поэт и журналист, редактор.